Gran Premi de Bèlgica de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi de Bèlgica de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi de Bèlgica de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi de Bèlgica de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2000 i 2003
 Gran Premi de Bèlgica de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi de Bèlgica de MX3, celebrat d'ençà de 2005

Vegeu també 
 Gran Premi d'Europa de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat a Spa-Francorchamps entre 2000 i 2001